Змагання з шорт-треку на дистанції 1000 метрів серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 5 лютого (попередні заїзди) і 7 лютого (фінал) у Столичному палаці спорту в Пекіні (КНР).

Чинний олімпійський чемпіон Самюель Жирар завершив спортивну кар'єру. Срібний медаліст Ігор-2018 Джон-Генрі Крюгер кваліфікувався на Олімпіаду, але цього разу представляв Угорщину, а не США. Лю Шандор Шаолінь - чемпіон світу 2021 року на дистанції 1000 м. Лю Шаоан і П'єтро Сігель, відповідно, - володарі срібної та бронзової медалей. Проте, багато провідних спортсменів не взяли участі в тому чемпіонаті. Паскаль Діон очолював залік Кубка світу 2021–2022 на цій дистанції після чотирьох змагань, що завершились перед Олімпійськими іграми. 2-ге і 3-тє місце посідали, відповідно, світовий рекордсмен Хван Те Хон та Іцхак де Лаат.

Кваліфікація

Рекорди 
Перед цими змаганнями світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні заїзди

Чвертьфінали

Півфінали

Фінали

Фінал B

Фінал A

Примітки